Área micropolitana de Frankfort podría referirse a:

 Área micropolitana de Frankfort (Indiana)
 Área micropolitana de Frankfort (Kentucky)